Tabernae (von lateinisch taberna „Laden“, „Schankwirtschaft“) bezeichnet folgende antike römische Siedlungen:
 Tabernae (Rheinzabern), einen Standort ausgedehnter Ziegeleien aus dem 1. und 2. Jahrhundert, das heutige Rheinzabern
 eine Station an der Römerstraße Bingen-Trier zwischen Belginum und Noviomagus Treverorum
 Tres Tabernae, Ortschaft an der Via Appia, nahe bei Ulubrae und dem Forum Appii
 Tres Tabernae ist weiterhin auch der Name der Siedlung auf dem Gebiet des heutigen Saverne (dt. Zabern) im Elsass